1.B hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2001./02. To je bila posljednja sezona 1.B lige, a od sljedeće sezone - 2001./02., ju je zamijenila Druga hrvatska rukometna liga kao drugi rang natjecanja.

Ljestvica

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.

Poveznice 
 1.A HRL 2000./01.
 2. HRL 2000./01.
 Hrvatski kup 2000./01.

2000-2001
m-1B